Nutfield kan syfta på följande:

 Nutfield, Surrey, en ort i England
 Nutfield, Victoria, en ort i Australien